Eurostar steht für:
 Eurostar, von Alstom hergestellter Hochgeschwindigkeitszug der Eurostar Group, siehe TGV#Eurostar
 Eurostar 320, von Siemens hergestellter Hochgeschwindigkeitszug der Eurostar Group
 Eurostar International, Betreiber der Eurostar-Züge, die durch den Eurotunnel (Großbritannien–Frankreich) fahren

 Eurostar Automobilwerk, ein ehemaliger Autohersteller in Graz
 Auwärter Eurostar, ein Reisebus-Modell der Karosseriefirma Ernst Auwärter
 Eurostar Bus, eine Marke für Busse des chinesischen Herstellers Shaanxi Heavy-duty Automobile Group
 Eurostar EV97, ein Ultraleichtflugzeug aus Tschechien
 Eurostar Italia, ehemalige Zuggattung in Italien
 Iveco Eurostar, ein Lkw-Modell des Herstellers Iveco
 Eurostars ist eine Auszeichnung der Automotive News Europe
 Eurostar (Satellitenbus) ist ein Satellitenbus der Firma Astrium

Euro-Star steht für:
 euro-star, eine Marke für Reitmoden mit Sitz in Mönchengladbach
 Euro-Star, eine transportable Achterbahn
 Bohse Euro-Star, ein Pkw-Modell des ehemaligen Unternehmen Bohse
 Euro Star, ist der europäische Ableger des türkischen Privatfernsehsenders Star TV